

Тассай — аул, Кокпектинський район, Абайська область
 Тассай — село, Абайський сільський округ, Хромтауський район, Актюбинська область
 Тассай — село, Тассайський сільський округ, Хромтауський район, Актюбинська область